Ressel ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Ressel (* 1993), deutscher Judoka

 Franco Ressel (1925–1985), italienischer Schauspieler
 Gerhard Ressel (* 1945), deutscher Slawist
 Gustav Andreas Ressel (Pseudonym Fritz Burger; 1861–1933), österreichischer Schriftsteller und Archivar
 Hans-Joachim Ressel (* 1943), österreichischer Politiker (SPÖ), Landesrat in der Steiermark
 Jana Ressel, deutsche Choreografin
 Josef Ressel (1793–1857), österreichischer Forstbeamter und Erfinder
 Jörg B. Ressel (* 1953), deutscher Holzwissenschaftler
 Maria Ressel (1877–1945), österreichische Malerin, Grafikerin und Illustratorin
 Ria Ressel (1885–1955), österreichische Theaterschauspielerin
 Rudolf Ressel (1921–2012), deutscher Marinemaler und Grafiker
 Siegfried Ressel (* 1958), deutscher Filmemacher
 Siegfried-Michael Ressel (1916–1997), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Wolfram Ressel (* 1960), deutscher Bauingenieur und Hochschulrektor

Siehe auch:
 Resel